Kaxgar (stad), de stad Kashgar
 Kaxgar (prefectuur), de huidige regio
 de historische regio Altishahr
 de kortstondige staat Yettishar